Ба́ртон () — фамилия и топоним английского происхождения.

Персоналии 
 Бартон, Алан (1953—1995) — британский певец и рок-музыкант, второй солист группы Smokie.
 Бартон, Бенджамин Смит (1766—1815) — американский ботаник.
 Бартон, Бернард (1784—1849) — английский поэт.
 Бартон, Бланш (род. 1959) — бывшая Верховная Жрица Церкви Сатаны, супруга Антона Шандора Ла-Вея.
 Бартон, Брюс (1886—1967) — американский писатель, копирайтер, бизнесмен, конгрессмен, филантроп.
 Бартон, Грег (род. 1959) — американский гребец-байдарочник.
 Бартон, Дерек Харолд Ричард (1918—1998) — британский химик, лауреат Нобелевской премии (1969).
 Бартон, Джо (род. 1949) — американский политик-республиканец.
 Бартон, Джон (1789—1852) — британский экономист.
 Бартон, Джоуи (род. 1982) — английский футболист.
 Бартон, Дэвид Нокс (род. 1927) — американский учёный в области радиолокации.
 Бартон, Жаклин (род. 1952) — американский учёный.
 Бартон, Иван (род. 1991) — сальвадорский футбольный судья. 
 Бартон, Клара (1821—1912) — основательница Американского Красного Креста.
 Бартон, Коди (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Бартон, Кристофер (1927—2013) — британский гребец.
 Бартон, Лэнс (род. 1960) — американский иллюзионист.
 Бартон, Марк (1955—1999) — американский массовый убийца.
 Бартон, Миша (род. 1986) — англо-американская актриса и модель.
 Бартон, Отис (1899—1992) — американский акванавт и изобретатель.
 Бартон, Рой Франклин (1883—1947) — американский этнолог, исследователь Филиппин.
 Бартон, Сет (1829—1900) — американский военный, капитан армии США, бригадный генерал армии Конфедерации.
 Бартон Пайн, Рэйчел (род. 1974) — американская скрипачка.
 Бартон, Тони (1937—1993) — английский футболист и футбольный тренер.
 Бартон, Уилл (род. 1991) — американский профессиональный баскетболист.
 Бартон, Харолд (1911-?) — английский футболист.
 Бартон, Чарльз (1902—1981) — американский кинорежиссёр.
 Бартон, Эдмунд (1849—1920) — австралийский политик, первый премьер-министр Австралии.
 Бартон, Элизабет (1506—1534) — английская католическая монахиня, «святая дева из Кента», а позже «Безумная дева из Кента».

Составные фамилии 
 Бартон-Райт, Эдвард Уильям (1860—1951) — британский инженер и предприниматель.
 Бронштейн Бартон, Эна (род. 1940) — американская пианистка и музыкальный педагог чилийского происхождения.

Топоним 
 Бартон — кратер на планете Венере.
 Бартон — город в Австралии.
 Бартон — город в США, штат Вермонт.

Другое 
 Бартон Финк — сюрреалистическая чёрная комедия братьев Коэн.

См. также 
 Берто́н
 Бёртон

Примечания